Der Begriff Smoker (aus dem Englischen übersetzt: Raucher) steht für:

 ein Hilfsmittel der Imkerei zur Erzeugung von Rauch zur Besänftigung der Bienen, siehe Smoker (Imkerei)
 ein hydrothermaler Schlot der Tiefsee, siehe Black Smoker
 ein Gerät zum Grillen und Räuchern von Speisen, siehe Barbecue-Smoker
 eine Nebenfigur im Manga One Piece, siehe Figuren aus One Piece#Smoker

Smoker ist der Familienname von:
 Barbara Smoker (1923–2020), britische humanistische und freidenkerische Bürgerrechtlerin 
 Paul Smoker (1941–2016), US-amerikanischer Trompeter, Flügelhornist und Komponist

Siehe auch:
 Raucher